Denna artikel listar medaljfördelningen vid panamerikanska spelen.

Medaljfördelning

Källor

Referenser

 
Panamerikanska spelen